Molekulska formula -{C12H12N4O3}- se može odnositi na:

 Benznidazol
 Furafilin